Gillings ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Gillings, britischer Archäologe 
 Zoe Gillings-Brier (* 1985), britische Snowboarderin 

Siehe auch:
 Gilling